Појам Наруто може да се односи на:
 Наруто (град),
 Наруто (манга),